Operation Stackola — дебютний студійний альбом американського реп-гурту Luniz, виданий 4 липня 1995 р. лейблами Noo Trybe Records та C-Note Records. RIAA надала платівці платиновий статус.

Виконавчі продюсери: Аккррааа Дж. Павел, Кріс Гікс, Ерік Л. Брукс. Артдиректор, дизайн: Джейсон Кларк. Мастеринг: Том Бейкер. Фотограф: Віктор Холл.

Список пісень

Семпли 
900 Blame a Nigga
 «Shame on a Nigga» у вик. Wu-Tang Clan
Broke Niggaz
 «What They Hittin' Foe?» у вик. Ice Cube
I Got 5 on It
 «Jungle Boogie» у вик. Kool & the Gang
 «Why You Treat Me So Bad» у вик. Club Nouveau
 «Top Billin'» у вик. Audio Two
Playa Hata
 «What You Won't Do for Love» у вик. Боббі Колдвелла
 «Games» у вик. Чакіі Букера
 «Can We Talk» у вик. Тевін Кемпбелл
Plead Guilty
 «Genius of Love» у вик. Tom Tom Club
Put the Lead on Ya
 «Secret Agent Man» у вик. Джонні Ріверса
 «Still Talkin'» у вик. Eazy-E
She's Just a Freak
 «I Love You (Barney theme)» у вик. Барні і його друзів
So Much Drama
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)» у вик. Даяни Росс
Yellow Brick Road
 «Ice Cream Man» у вик. Дрю Дауна

Чартові позиції

Посилання 

Дебютні альбоми 1995
Альбоми Luniz